Подляское воеводство (, , ) — воеводство, расположенное на северо-востоке Польши. Административным центром воеводства является город Белосток.

Название 
Наименование воеводства происходит от названия исторического региона Подляшье, где оно располагается. Данное название зародилось ещё в период Великого княжества Литовского. В 1944—1975 годах именовалось Белостокским воеводством, по своей столице, городу Белосток.

Современное Подляское воеводство было образовано 1 января 1999 года в результате административной реформы 1998 года и включило в себя территории Белостокского и Ломжинского воеводств и восточной части Сувалкского воеводства.

Климат 
По состоянию на 2016 год площадь воеводства — 20187,02 км², что составляет 6,5 % от общей площади территории Польши.

Воеводство является наиболее холодным регионом в Польше, граничит с Белоруссией и Литвой. Район находится в зоне континентального климата, характеризующегося высокими летними температурами и холодными зимами.

В регионе находится Сувалкское Поозёрье — часть Литовского Поозёрья.

Демография

Динамика численности населения 
Население по состоянию на 30 июня 2016 года составляло 1 188 800 человек.

Этнический состав 
Согласно переписи населения 2011 года в воеводстве имелись следующие этнические группы:

Подляское воеводство является регионом исторически сложившегося компактного расселения белорусов (39 105 человек или 83,6 % всех белорусов Польши), литовцев (4904 человека, 66 % всех литовцев Польши) и татар (541 человек или 28 % татар Польши).

Религиозный состав 
Католиков в Подляском воеводстве 81,26 % всего населения. Также Подляское воеводство является регионом исторически сложившегося компактного расселения православных, их численность составляет 120 тыс. человек (10 % населения воеводства), что составляет 76,6 % общего количества православных Польши.

Административное деление 
В состав воеводства входят 3 города на правах повета и 14 поветов.

См. также 
 Подляшское воеводство

Примечания

Ссылки 
 VisitBiałystok.com